Devon est un nom propre anglais ou plus rarement un nom commun qui peut désigner :

Géographie

Afrique du Sud 
 Devon, ville d'Afrique du Sud.

Angleterre 
 Le comté de Devon, situé en Angleterre, dont le chef lieu est Exeter ;
 Devon, ancienne circonscription britannique du Parlement européen ;
 La rivière Devon, dans le Nottinghamshire ;
 Devon Redlands, une région naturelle de l'Angleterre.

Bermudes
 Devonshire, une des neuf paroisses des Bermudes.

États-Unis 
 Devon, ville américaine située dans l'État de Pennsylvanie ;

Canada 
 Devon, un bourg canadien dans la province de l'Alberta ;
 L'Île Devon est une île canadienne.

Animaux 
 la race de chats Devon rex ;
 la race bovine Devon ;
 la race bovine South Devon ;

Cinéma 
 Devon, actrice porno américaine ;
 Richard Devon (1926-2010), acteur américain ;
 L'acteur Devon Werkheiser.

Société 
 Devon Energy, société pétrolière multinationale.

Nom commun 
 Devon, un leurre tournant utilisé pour la pêche ;
 Surnom de la version Royal Navy du De Havilland DH.104 Dove (Tourterelle).

Homonymie de toponyme